Telescopio Nazionale Galileo
 Star Trek: The Next Generation